Quetzal steht für:

 Quetzal (Vogel), eine Vogelart
 Guatemaltekischer Quetzal, die Währung von Guatemala
 Quetzal (Band), eine US-amerikanische Latin-Band
 Orden vom Quetzal, das höchste von Guatemala verliehenen Ehrenzeichen
 Quetzal file format
 Quetzal Editores, ein portugiesischer Verlag der Porto-Editora-Gruppe

Siehe auch:

 Quetzalcoatl
 Quetzalcoatlus